Неча́ев () — русская фамилия и топоним. От древнерусского нецерковного мужского личного имени Нечай — ребёнок, которого не ждали.

Носители фамилии

А 
 
 
 Нечаев, Андрей Алексеевич (род. 1953) — российский учёный-экономист, министр экономики Российской Федерации.
 Нечаев, Антон Николаевич (род. 1970) — российский поэт и прозаик.
 Нечаев, Арсентий Алексеевич (1910—1989) — Герой Советского Союза.

В 
 
 
 Нечаев, Виталий Андреевич (1936—2018) — советский и российский орнитолог.
 
 Нечаев, Вениамин Петрович (1915—1987) — советский куплетист.
 Нечаев, Вячеслав Филиппович (1917—1948) — Герой Советского Союза.

Д—Ю 
 Нечаев, Данила Вячеславович (род. 1999) — белорусский футболист.
 Нечаев, Евгений Геннадьевич (род. 1967) — советский хоккеист на траве.
 Нечаев, Егор Ефимович (1859—1925) — русский поэт.
 
 Нечаев, Иннокентий (1722—1799) — епископ РПЦ, архиепископ Псковский и Рижский.
 Нечаев, Кирилл (род. 1992) – российский певец.
 
 
 Нечаев, Мартэн Николаевич (1928—2009) — российский учёный, специалист в области создания и испытаний ядерных боеприпасов.
 Нечаев, Марк Александрович (нач. XIX в. — 1840) — русский военный врач, писатель.
 
 Нечаев, Никита Александрович (1907—1989) — советский политик, 1-й секретарь Южно-Казахстанского областного комитета КП(б).
 
 Нечаев, Олег Михайлович (род. 1971) — российский футболист.
 
 Нечаев, Роман Владимирович (род. 1971) — российский актёр.
 
 Нечаев, Степан Дмитриевич (1792—1860) — государственный деятель, историк.
 Нечаев, Эдуард Александрович (род. 1934) — министр здравоохранения России (1992—1995).
 Нечаев, Юлиан Николаевич (1919—2017) — советский и российский учёный в области теории авиационных и аэрокосмических силовых установок.

Двойные фамилии 
 Нечаев-Мальцов, Юрий Степанович (1834—1913) — предприниматель, меценат.

Псевдоним 
 Нечаев И. — псевдоним Якова Соломоновича Пана (1906—1941), советского писателя.

Топоним 
 Нечаев — посёлок, Большесолдатский район, Курская область, Россия
 Нечаев — село в Черниговской области, Украина.

См. также 
 Нечаева (Карачевский район)
 
 Нечаевцы

Примечания